Carlo Morosi (1911-1962) – calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Giuseppe Morosi (1942) – ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Mario Morosi (...–1941) – ufficiale italiano decorato di medaglia d'oro al valor militare
 Paolo Morosi (1939) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo ala
 Ugo Maria Morosi (1941) – attore e doppiatore italiano